Bedug kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bedug, Tegal, by, 
 Bedug, Kediri, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar